Благовка — название населённых пунктов:

 Благовка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Благовка —  село в Ровеньковском городском совете Луганской области Украины. Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.